Fredensborg (gemeente), en gemeente in de Deense regio Hoofdstad (Hovedstaden).
 Fredensborg (plaats), een plaats in gelijknamige gemeente Fredensborg.
 Fredensborg Slot, het paleis van de Deense koninklijke familie
 Fredensborg (schip, 1923), een Deens stoomvrachtschip geëxploiteerd door de Deense reder Dannebrog A/S D/S.